El término Fonfría puede hacer referencia a:

 Fonfría (Cutián), lugar de la parroquia de Cutián, municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo.
 Fonfría (Fonsagrada), parroquia y lugar del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo.
 Fonfría (Los Nogales), lugar de la parroquia de Santo André, municipio de Los Nogales, provincia de Lugo.
 Fonfría (Piedrafita), parroquia y lugar del municipio de Piedrafita, provincia de Lugo.
 Fonfría (Pol), lugar de la parroquia de Silva, municipio de Pol, provincia de Lugo.
 Fonfría (Teruel), municipio de la provincia de Teruel.
 Fonfría (Torre del Bierzo), localidad del municipio de Torre del Bierzo, provincia de León.
 Fonfría (Zamora), municipio de la provincia de Zamora.